Вячеслав Сергеевич Швецов  (24 июля 1992, Усть-Илимск) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий ХК «Кузбасс».

Биография 

Хоккеем с мячом начал заниматься в Усть-Илимске в школе «Лесохимика», где работал тренером его отец Сергей Швецов — старший брат Евгения Швецова.

С 13 лет в детских командах «Реформация» и «Хакасия», далее в школе «Саян» (все — Абакан), где в этих командах его тренером был Александр Хрисоненко.

В декабре 2008 года стал игроком «Енисея».

В сезоне 2009/10 дебютировал в играх чемпионата России, а 19 ноября 2009 года в своей первой игре за «Енисей» в матче против оренбургского «Локомотива» забил свой первый мяч в чемпионатах России.

За «Енисей», а также за «Уральский трубник» и нижегородский «Старт» на правах аренды, выступал до декабря 2015 года.

В декабре 2015 года перешёл в «Уральский трубник», в котором выступал до завершения сезона 2015/16.

С 2016 года в составе «Кузбасса».

Достижения 

 Чемпион России (1) — 2014. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) — 2013. 
 Обладатель Кубка мира (1) — 2011. 
 Финалист Кубка мира (1) — 2012. 
 Чемпион мира среди молодёжных команд (U-23) (1) — 2013. 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России (1) — 2010 (в составе молодежной сборной России). 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (U-19) (1) — 2010. 
 Чемпион мира среди старших юношей (U-17) (1) — 2009. 
 Бронзовый призёр первенства России среди юниоров — 2009 (в составе команды «Енисей»). 
 Серебряный призёр первенства России среди младших юношей — 2008 (в составе команды «Саяны»). 
 Победитель соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» — 2006 (в составе команды «Хакасия»).

Статистика выступлений

Клубная 

  Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России  

Свой 1-й мяч забил в дебютной игре 19 ноября 2009 года в ворота оренбургского «Локомотива» на 73 минуте с передачи Сергея Ломанова. 
50-й мяч забил в 154 игре 9 января 2017 года в выездном матче с «Уральским трубником» на 84 минуте с передачи Вадима Стасенко. 
100-й мяч забил в 220 игре 2 марта 2019 года в домашней игре с сыктывкарским «Строителем» на 8 минуте с передачи Василия Жаукенова. 
150-й мяч забил в 267 игре 23 января 2021 года в домашней игре с сыктывкарским «Строителем» на 77 минуте (без ассистента). 

  На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 16 команд  

  1.Байкал-Энергия      = 17 мячей   9-10.Водник     = 10          
  2-3.Уральский трубник = 16         9-10.Волга      = 10
  2-3.Строитель С       = 16        11.Енисей        =  8
  4-6.Ак Барс-Динамо    = 15        12.Динамо М      =  6                      
  4-6.Сибсельмаш        = 15        13.Зоркий        =  5   
  4-6.Родина            = 15        14-15.Кузбасс    =  3
  7.Старт               = 12        14-15.Мурман     =  3
  8.СКА-Нефтяник        = 11        16.Локомотив Ор  =  1
                           
  На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх  

по 1 мячу забивал в 68 играх 
по 2 мяча забивал в 29 играх 
по 3 мяча забивал в 7 играх 
по 4 мяча забивал в 4 играх 
Свои 163 мяча забросил в 108 играх, в 170 играх мячей не забивал.

  Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (Первая лига/Высшая лига)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Кузбасс»
 Профиль на сайте ХК «Кузбасс» (старый сайт)
 Профиль на сайте ХК «Уральский трубник»

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Уральский трубник»